

Geografia 
 Francia
 La Salvetat-Belmontet – comune nella regione dell'Occitania
 La Salvetat-Lauragais – comune nella regione dell'Occitania
 La Salvetat-Peyralès – comune nella regione dell'Occitania
 La Salvetat-Saint-Gilles – comune nella regione dell'Occitania
 La Salvetat-sur-Agout – comune nella regione dell'Occitania